Robinia može označavati:
 Robinia (Animalia), rod metilja (Trematoda) u porodici Hemiuridae.
 Robinia (Plantae), bagrem, biljni rod iz porodice Fabaceae,